Алекса́ндр Гребенщико́в:
 Гребенщиков, Александр Андреевич (1858—?) — российский военначальник, генерал-лейтенант.
 Гребенщиков, Александр Борисович (род. 1969) — российский музыкант, лидер групп «КРОМЕ», «Andrew & Company».
 Гребенщиков, Александр Васильевич (1880—1941) — российский и советский синолог.
 Гребенщиков, Александр Сергеевич (1873—после 1930) — российский архитектор.